L'éphéméride | tout sur mars et 1058

Europe 
 : Confirmation par le pape Étienne IX du privilège monétaire de Cluny.

Notes et références 

1058